14 Dub Blackboard Jungle (na reedycjach także pod nazwą Blackboard Jungle Dub) – album The Upsetters, zespołu towarzyszącego Lee "Scratch" Perry'ego, wyprodukowany przez niego i wydany w 1973 roku. Pierwsza edycja, rozprowadzana tylko na Jamajce we liczbie 300 kopii; reedycje pojawiły się w 2004 nakładem Auralux Records oraz nakładem Trojan Records także w 2004 jako część Dub Tryptych (razem z albumami Cloak and Daggger i Revolution Dub). Zawierały one więcej utworów i zmieniały oryginalną kolejność.

Lista utworów

LP

Strona A

Strona B

CD

Twórcy 
 Produkcja: Lee Perry
 Inżynieria dźwięku: Lee Perry & King Tubby
 Zespół wspierający: The Upsetters
 Perkusja: Tin Legs, Carlton Barrett, Anthony Benbow Creary, Horsemouth Wallace
 Bas: Lloyd Parks, Bagga Walker, Aston "Family Man" Barrett
 Gitara: Alva Reggie Lewis, Tony Chin, Sangie Davis, Barrington Daley
 Fortepian: Gladdy Anderson, Tommy McCook
 Organy: Glen Adams, Winston Wright, Touter Harvey
 Puzon: Ron Wilson
 Trąbka: Bobby Ellis
 Percussjonalia: Sticky, Lee Perry, Skully
 Melodica: Augustus Pablo

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 1973
Albumy Lee Perry’ego